Mowinckel är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:
 
 Agnes Mowinckel (1875–1963)
 August Mowinckel-Nilsen (1883–1957)
 Johan Ernst Mowinckel (1759–1816)
 Johan Ludwig Mowinckel (1870–1943)
 Johnny Mowinckel (1938–2015)
 Ragnhild Mowinckel (född 1992)
 Sigmund Mowinckel (1884–1965)
 Vibeke Mowinckel (1918–2011)

Se även 
 Regeringen Mowinckel I
 Regeringen Mowinckel II
 Regeringen Mowinckel III

Norska efternamn